Kappelen, commune française du Haut-Rhin
 Kappelen, commune suisse du canton de Berne

Voir aussi